Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1953 je bila peta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm³

Razred 350 cm³

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

1953 v športu
1953